Купец:

 Купец — человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи.
 «Купец» — разговорное название торгового судна, в отличие от корабля.
 «Купец» (Le marchand, Der Kaufmann) — журнал, издавался в 1832 — 1835 годах в  на трех языках.

Фамилия 
 Купец, Артур (1972—2021) — польский футболист и тренер.
 Купец, Кортни (род. 1986) — американская гимнастка.

См. также 
 Купечество
 Венецианский купец
 Ухарь-купец
 Купецкий
 Купецкие люди
 Купецкая слобода